Мото Гран-при Италии было 6-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2007 года. Эта гонка прошла с 1 по 3 июня 2007 года на гоночной трассе автодрома Муджелло, Муджелло, Италия.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc 

Италия